Депутатский — топоним:

Россия 
 Депутатский — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.
 Депутатский — посёлок городского типа в Усть-Янском улусе Якутии.
 Депутатский — региональный аэропорт, расположен в 5 км от посёлка Депутатский Усть-Янского улуса Якутии.
 Депутатский — месторождение олова в Усть-Янском улусе Якутии.

См. также 
 Депутатский переулок